

Ereignisse 
 1480: Iwan III. Großfürst von Moskau befreit Russland von der Herrschaft der Tataren.
 1488: Der Portugiese Bartolomeu Dias umsegelt mit seinem Schiff als erster Europäer die Südspitze Afrikas.

Weblinks